

Música 
 Moto perpetuo, uma espécie de técnica de composição de peças clássicas
 Moto Perpétuo (banda), banda brasileira de rock progressivo
 Moto Perpétuo (álbum), o álbum de estreia homônimo desta banda

Outros usos 
 Moto-contínuo, uma espécie de máquina hipotética considerada impossível de acordo com as leis da física

Ver também 
 

Desambiguações de artes